Villa Sauermann steht für:
 Villa Sauermann (Südergraben 47), Villa in Flensburg, in der Straße Südergraben, die von Heinrich Sauermann bewohnt wurde.
 Villa Sauermann (Friedrichstraße 41), Villa in Flensburg, in der Friedrichstraße, die für Heinrich Sauermann errichtet wurde, die er aber auf Grund seines Todes nicht bewohnte. 
 Villa Sauermann, Fabrikantenvilla in Kulmbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Kulmbach